«Stilelibero» () — музыкальный студийный альбом итальянского певца и композитора Эроса Рамаццотти, выпущен компанией Bertelsmann Music Group 2001 год. Испанская версия диска была выпущена под названием «Estilo libre». Было продано около 900.000 копий альбома.

Об альбоме 
Как заявил сам Эрос Рамаццотти, альбом был своеобразным «соревнованием» с известным исполнителем Джанни Моранди. Изначально выход альбома был запланирован на 2001 год, однако, в связи с выходом альбома «Come fa bene l’amore» Моранди, Рамаццотти и его творческая группа приняли решение выпустить диск раньше.

Релизу предшествовал выход сингла «Fuoco nel fuoco». Песня рассказывает о страстной любви, которая очень быстро сгорает. Музыкальный стиль песни был определён некоторыми критиками как «быстрая баллада», которая сопровождается под аккомпанемент латиноамериканских музыкальных инструментов.

В альбом также вошла известная песня «Più che puoi», которую Рамаццотти исполнил и записал вместе с известной американской певицей Шер. в 2007 году песня была включена в двойной альбом Эроса Рамаццотти «e²», который состоял из наилучших композиций исполнителя. На песню было сделано несколько ремиксов.

Сам Рамаццотти говорил об альбоме следующим образом:

Списки композиций

Итальянская версия

Испанская версия

Синглы 

 «Fuoco nel fuoco»;
 «Un angelo non è»;
 «Più che puoi» (дуэт с Шер);
 «L’ombra del gigante»;
 «Per me per sempre».

Чарты

Международные хит-парады

Рейтинг по FIMI

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Эроса Рамаццотти

Альбомы 2001 года
Поп-альбомы
Альбомы Италии
Альбомы Эроса Рамазотти
Альбомы, спродюсированные Тревором Хорном
Альбомы, спродюсированные Риком Ноуэлсом